Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bol Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen sechs Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 29. Mai 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Limoges